Bürgergeld steht für:

 Bürgergeld, Leistung in Deutschland nach dem Bürgergeld-Gesetz zur Sicherung des Lebensunterhalts
 Liberales Bürgergeld, Konzept der FDP einer bedarfsabhängigen negativen Einkommensteuer
 Solidarisches Bürgergeld, Konzept zur Einführung eines partiellen bedingungslosen Grundeinkommens von Thomas Straubhaar und Dieter Althaus (CDU)
 Bürgergeld (Steuer), vor allem im Mittelalter geltende Verpflichtung zur Zahlung einer Steuer für die Aufnahme in die Bürgerrolle

Siehe auch:
 Grundeinkommen